Landsnummer är det nummer man slår efter utlandsprefixet vid telefonering till utlandet.

Beskrivning
När man ska ringa till utlandet ska man först slå ett prefix för utlandssamtal, i EU vanligen 00 följt av landsnummer och sedan telefonnumret (första siffran i riktnumret ska för flertalet länder inte slås). För att ringa till exempelvis Albanien från Irland, slår man 00355 och därefter det albanska telefonnumret. Om man vill ringa till Sverige från ett annat land, till exempel från Storbritannien, behöver man slå 0046 följt av det svenska telefonnumret (dock inte första nollan i riktnumret).

På telefoner som har en "+"-tangent kan man istället för utlandsprefixet använda den. Exemplen ovan blir då +355 respektive +46. Denna form kan användas också då man inte ringer utlandssamtal. Det är nästan enbart mobiltelefoner som har tangenten.

I Sverige och de flesta andra länder ska alla siffror (landsnummer, riktnummer, abonnentnummer) numera slås i en följd utan något uppehåll, men vid samtal till vissa länder måste man fortfarande invänta kopplingston mellan grupper, innan man slår siffrorna i nästa grupp.

Eftersom utlandsprefixet varierar från land till land kan det leda till missförstånd om man sätter ut det i en internationell nummeruppgift. Det är därför internationellt överenskommet (Internationella teleunionen, ITU) att i nummeruppgifter ska utlandsprefixet ersättas av ett plustecken. Det blir sedan den telefonerandes sak att ta reda på vilket utlandsprefix som gäller i det land man ringer från.

Ibland kan man finna uppgift om landsnummer i telefonkatalogen (i den mån sådan existerar), men i vissa fall kan man tvingas söka reda på informationen andra vägar.

För några få länder består landsnumret av bara en siffra, 1 för USA och Kanada, och 7 för Ryssland och Kazakstan. För andra länder gäller 2 siffror, till exempel 46 för Sverige, och för vissa länder gäller 3 siffror i landsnumret, till exempel 591 för Bolivia.

Det finns särskilda landsnummer som inte avser länder, till exempel 800 för internationella gratisnummer (mottagaren betalar), och för satellittelefoner mm (som också börjar med 8).

Tabell med landsnummer

Referenser

Externa länkar 
 http://www.lincmad.com/world.html
 http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-LT.1-2015-PDF-E.pdf
 http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164D-2016-PDF-E.pdf
 http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-E.pdf
 http://www.alla-landsnummer.info Världens landsnummer
 https://web.archive.org/web/20190626203635/http://www.wtng.info/

Telefonnummer